Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1897 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegten Reginal und Laurence Doherty.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 465.

Herrendoppel
1897